Abrüstungskonferenz steht für
 Genfer Abrüstungskonferenz, 1932–1934
 UN-Abrüstungskonferenz, 1962 ff.